Еремеевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Еремеевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Еремеевская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Еремеевская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Еремеевская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Еремеевская — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Еремеевская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Еремеевская волость